

Carriera
Tra i vari club e nazionale scozzese ha superato le 1000 presenze in carriera, rientrando nella ristretta cerchia dei calciatori con questo primato.

Presenze e reti nei club 
Statistiche aggiornate al termine della carriera da calciatore.

Palmarès

Club

Competizioni nazionali

Swansea City: 1988-1989

Competizioni internazionali

Blackpool: 1971

Note

Voci correlate
Calciatori con almeno 1000 presenze in carriera

Collegamenti esterni
 

 

Calciatori scozzesi
Calciatori della Nazionale scozzese